Festiwal Las, Woda & Blues – ogólnopolski festiwal muzyki bluesowej, który odbywa się corocznie w pierwszy majowy weekend na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Wratislavia" w Radzyniu k. Sławy. 

Organizatorami festiwalu Stowarzyszenie Las, Woda&Blues oraz OW "Wratislavia". Podczas II edycji festiwalu na sławskim rynku została otwarta pierwsza w Polsce „ALEJA GWIAZD POLSKIEGO BLUESA”. Festiwal LW&B rozpoczyna plenerowe bluesowanie w Polsce.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona festiwalu

Kultura w województwie lubuskim
Festiwale bluesowe w Polsce